Skak kan henvise til adskillige artikler:

 Skak – det moderne skakspil, et udbredt brætspil for to personer
 Skak (skak) – en ord fra skakterminologien, som betyder, at et træk er en trussel mod modstanderens konge
 Skakvarianter – nuværende og tidligere udgaver af skakspillet
 Xiangqi – kinesisk skak
 Shogi – japansk skak
 Janggi – koreansk skak
 Blindskak – skak uden at kunne se bræt og brikker
 Korrespondanceskak – hvor spillerne er geografisk adskilt
 Kunstskak – forskellige skaklignende spil med ændrede brikker, bræt og regler.
 Crazyhouse-skak
 Fischer Random skak
 Rundskak
 Problemskak
 Kinaskak – et ikke-skaklignende brætspil for 2-6 personer
 Skak (eksperimentalfilm) – dansk eksperimentalfilm fra 1994 instrueret af Patrik Book

de:Schach (Begriffsklärung)
lv:Šahs (nozīmju atdalīšana)